berg op eiland Delos, Kynthos (berg)
 eiland Kythnos